Barca -— tipo de embarcação de transporte marítimo e fluvial
Barca (Maia) — freguesia portuguesa
Barca (Espanha) — um município da província de Sória, Castela e Leão
Barca (Cirenaica) — antiga colónia grega e cidade romana na costa líbia
Barca (Košice) - bairro da cidade de Košice, na Eslováquia.

Ou também:
Barça, abreviação do Futbol Club Barcelona

Desambiguações de topônimos